Сиемреап:

 Сиемреап — провинция (кхет) на Северо-Западе Камбоджи.
 Сиемреап — город в Камбодже, административный центр провинции (кхета) Сиемреап.